Comanche puede referirse a:
 Comanche (etnia), tribu amerindia.
 Idioma comanche, lengua indígena norteamericana de la familia uto-azteca hablada en la parte occidental de Oklahoma.
 Condado comanche (Oklahoma), condado del estado Oklahoma.
 Condado de Comanche (Kansas), condado en el estado estadounidense de Texas.
 Comanche (historieta), una de las obras más importantes de la historieta francobelga.
 Condado comanche (Texas), condado del estado estadounidense de Texas.
 Comanche (Texas), ciudad en el condado homónimo de Texas.
 Comanche (Oklahoma), localidad en el condado de Stephens, estado de Oklahoma.
 RAH-66 Comanche, helicóptero de ataque y reconocimiento (cancelado).
 Videojuego Comanche en el cual puede pilotar el helicóptero de ataque y reconocimiento RAH-66 Comanche.